Amerikai Egyesült Államok
Stuttgart (Arkansas)
Stuttgart (Kansas)
 Németország
Stuttgart, Baden-Württemberg fővárosa
VfB Stuttgart, német futballklub